Manapiare puede referirse a:

 el río Manapiare, en Venezuela;
 al municipio Manapiare, del estado venezolano del Amazonas;
 San Juan de Manapiare, ciudad venezolana ubicada al sur del país.